Сен-Канте́н-лез-Анж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на південний захід від Парижа, 80 км на північний схід від Нанта, 35 км на південь від Лаваля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 161 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 424,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Кантен-лез-Анж на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Кантен-лез-Анж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Маєнн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Маєнн